Полнотекстовый поиск (, ) — автоматизированный поиск документов, при котором поиск ведётся не по именам документов, а по их содержимому, всему или существенной части. Многие веб-сайты и прикладные программы (например, программы для обработки текстов) предоставляют возможности полнотекстового поиска. Некоторые системы веб-поиска, такие как AltaVista, используют методы полнотекстового поиска, в то время как другие индексируют только часть веб-страниц, проверенных их системами индексации.

Полнотекстовый индекс 
Первые версии программ полнотекстового поиска предполагали сканирование всего содержимого всех документов в поиске заданного слова или фразы. При использовании такой технологии поиск занимал очень много времени (в зависимости от размера базы), а в интернете был бы невыполним. Современные алгоритмы заранее формируют для поиска так называемый полнотекстовый индекс — словарь, в котором перечислены все слова и указано, в каких местах они встречаются. При наличии такого индекса достаточно осуществить поиск нужных слов в нём и тогда сразу же будет получен список документов, в которых они встречаются.

Реализации

MySQL 
Полнотекстовые индексы в MySQL обозначаются как типом «FULLTEXT», который может применяться для столбцов типов «VARCHAR» и «TEXT». При массовом добавлении данных в таблицу с полями «FULLTEXT» индекс будет создаваться сразу, что замедлит работу, для избежания эффекта рекомендуется модернизировать поля уже после добавления.

Поиск выполняется с помощью функций MATCH() и AGAINST():
  SELECT * FROM articles WHERE MATCH (title, body) AGAINST ('поиск');

При этом поисковая фраза должна быть написана слово в слово (то есть «поиска», «поисковик» — невалидные варианты для примера выше)

Результат (жирным выделены найденные соответствия):

См. также 
 Поисковый робот
 Поисковый индекс
 Индексация в поисковых системах

Ссылки

Примечания 

Статьи с примерами кода SQL
Информационный поиск